La Ciudad Eterna puede aludir:
 al sobrenombre de Roma, capital de Italia.
 a la película La Ciudad Eterna (1915), dirigida por Hugh Ford y Edwin S. Porter
 a la película La Ciudad Eterna (1923) de George Fitzmaurice, remake de la anterior.